Головачевка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Головачёвка — прежнее название села Айша-Биби Жамбылского района Жамбылской области.

Россия 
 Головачевка — деревня в Большеболдинском районе Нижегородской области.
 Головачевка — деревня в Лунинском районе Пензенской области.